Osoby o nazwisku Okraska:
 Paweł Okraska – aktor.
 Remigiusz Okraska – socjolog.
 Magdalena Okraska – etnografka.